AFF Suzuki Cup 2016 года — 11-й розыгрыш чемпионата АСЕАН по футболу. Финальный турнир проходил с 19 ноября по 17 декабря 2016 года. Действующим чемпионом был Таиланд.

Квалификационный турнир 
Из 12 стран — участниц Федерации футбола АСЕАН (АФФ) к розыгрышу были допущены 11. Федерация футбола Австралии не подала заявку на участие в турнире. Две страны — хозяйки финального турнира (Мьянма и Филиппины), а также 5 сильнейших сборных региона (Таиланд, Сингапур, Малайзия, Вьетнам и Индонезия) были допущены в групповой этап автоматически. Оставшиеся 4 сборных (Бруней, Восточный Тимор, Камбоджа и Лаос) играли между собой однокруговой турнир, победитель которого получал путёвку в финальный раунд.

Хозяйкой квалификационного турнира была выбрана Камбоджа.

Финальный турнир

Участники 
  — страна-хозяйка
  — страна-хозяйка
 
 
  — победитель отборочного турнира

Групповой этап

Группа А

Группа B

Стадия плей-офф

Сетка

Полуфиналы 
Первая игра

Вторая игра

Финал 
Первая игра

Ссылки 
 Официальный сайт Чемпионата АСЕАН
 Официальный сайт АФФ

Футбол в Азии в 2016 году
Чемпионат АСЕАН по футболу
Ноябрь 2016 года
Декабрь 2016 года
Футбол в Мьянме
Футбол на Филиппинах
2010-е годы в Мьянме
2016 год на Филиппинах